Příjmení Knoflíček nosí více významných osobností:

 Anselm Knoflíček († 1756) – český františkán a teolog
 Ivo Knoflíček (* 1962) – český, potažmo československý bývalý fotbalový útočník a trenér
 Luboš Knoflíček (* 1971) – bývalý český fotbalový útočník
 Tomáš Knoflíček (* 1973) – teoretik umění a pedagog